Galabovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Гълъбово) :
Galabovo, ville bulgare de l'obchtina de Galabovo, située dans l'oblast de Stara Zagora ;
Galabovo, village bulgare de l'obchtina de Belitsa, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Galabovo, village bulgare de l'obchtina de Kouklen, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Galabovo, village bulgare de l'obchtina de Banite, situé dans l'oblast de Smolyan.